Бертло — французская фамилия. Известные носители:
 Андре Бертло (1862—1938) — французский историк религии, философ, финансист и политик.
 Анри Бертло (1861—1931) — французский генерал.
 Даниэль Бертло (1865—1927) — французский биолог, медик и физик.
 Марселен Бертло (1827—1907) — французский физико-химик, общественный и политический деятель; муж Софи Бертло, отец Андре, Даниэля, Рене и Филиппа Бертло.
 Рене Бертло (1872—1960) — французский философ, юрист и поэт.
 Сабен Бертло (1794—1880) — французский ботаник, натуралист и этнолог.
 Софи Бертло (1837—1907) — жена Марселена Бертло, первая женщина, похороненная в парижском Пантеоне.
 Филипп Бертло (1866—1934) — французский дипломат.
 Жанна Аньес Бертло де Пленёф (1698—1727) — фаворитка герцога Бурбонского, первого министра при юном короле Людовике XV; известна как «маркиза де При».